Сааб JAS 39 «Грипен» () — шведский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный компанией СААБ Авионикс. JAS расшифровывается как Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик, «Gripen» означает «Грифон».

С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции. По состоянию на 2011 год эксплуатируется за рубежом в ВВС Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Также 1 двухместный JAS 39D используется английской авиашколой Empire Test Pilots’ School (ETPS) для совершенствования подготовки лётчиков-испытателей.

История создания 
Многоцелевой истребитель Gripen создавался, начиная с середины 1980-х годов, для обороны Швеции — возникла потребность в истребителе нового поколения, созданном на качественно новом уровне, который мог бы одновременно быть перехватчиком, разведчиком и ударным самолётом. В концепции истребителя изначально закладывалась гибкость: новый истребитель должен был иметь возможность действовать с плохо подготовленных аэродромов и иметь укороченный взлёт, быть удобным и простым в обслуживании, обладать высоким временем наработки элементов на отказ и максимально оптимизирован для ведения боевых действий в условиях Швеции.

Финансирование по созданию истребителя началось в 1980 году, тактико-технические требования утверждены в 1981 году, и в 1982 году правительство Швеции приняло решение развернуть полномасштабную программу создания истребителя под названием JAS-39. В 1985 году начались испытания двигателя, 26 апреля 1987 года состоялась выкатка первого опытного истребителя «39-1», и 9 декабря 1988 года Gripen впервые поднялся в воздух.

Первый лётный прототип «39-1» был потерян при посадке в 1989 году. Второй прототип «39-2» поднялся в воздух в 1990 году, в этом же году начались испытания прототипов «39-4» и «39-3» и в 1991 году взлетел последний прототип опытной серии. В 1992 году в воздух поднялся первый серийный JAS-39А с заводским номером 39101, также включившийся в испытания. Все НИОКР по программе были завершены в конце 1996 года — к этому времени шесть машин, задействованных в испытаниях, выполнили более 1800 полётов, налетав 2300 часов.

Конструкция 
Самолёт выполнен по аэродинамической схеме «Утка» со среднерасположенным треугольным крылом. Планер самолёта создан с учётом снижения радиолокационной заметности: 30 % корпуса изготовлено из композитов.

Имеет один двухконтурный турбореактивный двигатель Volvo Aero RM-12, разработанный на базе General Electric F404., два S-образных воздухозаборника.

На модификации JAS 39E/F применяется двигатель  , обеспечивающий сверхзвуковую скорость полёта M = 1,1 с боевой нагрузкой без включения форсажного режима.

Модификации 

 JAS 39A — первая серийная.
 JAS 39B — двухместная.
 JAS 39C — одноместная модернизированная, с возможностью дозаправки в воздухе.
 JAS 39D — двухместная модернизированная.
 JAS 39NG — демонстратор технологий.
 JAS 39E/F — модернизированный, нового поколения, с АФАР, новыми двигателями, увеличенной дальностью полёта и максимальной взлётной массой.

На вооружении 

 : 98 JAS 39C/D по состоянию на 2016 год В 2013 году заказано 60 единиц JAS 39E, начало поставок было запланировано на 2019 год
 : 14 единиц (12 JAS 39C и 2 JAS 39D) по состоянию на 2016 год
 : 14 единиц (12 JAS 39C и 2 JAS 39D) по состоянию на 2016 год
 : 17 JAS 39C и 9 JAS-39D по состоянию на 2016 год
 : 12 JAS 39C/D по состоянию на 2016 год. Всего заказано 12 истребителей: 8 JAS 39C и 4 JAS 39D.
 : один JAS 39D эксплуатируется частной авиашколой лётчиков-испытателей Empire Test Pilots' School.
 : первые четыре JAS 39E переданы ВВС Бразилии в ноябре 2021 года.

Планируемые поставки

Швейцария 
30 ноября 2011 года правительство Швейцарии объявило победителя тендера на поставку 22 истребителей. На поставку новых самолётов ВВС Швейцарии претендовали компании Saab AB (JAS 39 Gripen E), Dassault Aviation (Rafale) и Eurofighter (Eurofighter Typhoon). Данные самолёты прошли испытания и оценку в 2008—2009 гг., однако принятие решения о выборе победителя тендера было перенесено на конец 2011 года.

Сравнительный анализ комиссии ВВС Швейцарии показал, что JAS 39NG Gripen провалил испытания, набрав всего 5,33 балла против 6,48 у Eurofighter Typhoon и 6,98 у Dassault Rafale. Основным показателем в выборе, однако, стали не технические характеристики, а стоимость. По предположению экспертов, 22 Gripen обойдутся швейцарцам в 2,5—2,8 млрд франков (2,7—3,0 млрд долларов). При этом французская компания на сумму 2,7 млрд франков согласилась продать лишь 18 самолётов.

Швейцария планировала приобрести 22 «Грипена», которые должны были бы поступить на вооружение её ВВС к 2017 году. 18 мая 2014 прошёл национальный референдум, на котором гражданам страны было предложено проголосовать за или против приобретения «Грипенов»; по итогам референдума против покупки Gripen E высказались 53,4 % респондентов.

Бразилия 
Тендер FX на поставку 36 самолётов Бразилии начался в 2001 году. Изначальными тремя претендентами были Dassault Rafale (Франция), Eurofighter Typhoon (Германия, Великобритания, Италия, Испания) и JAS 39NG Gripen (Швеция).

В 2009 году военные остановились на самолёте от Saab AB. Однако из-за конфликта мнения военных с президентом победа шведского самолёта была отклонена.
В 2011 году тендер вновь продолжился. В 2013 году бразильцы на этот раз чётко определились с выбором шведского «Грипена» — «Рафаль» был отвергнут из-за слишком высокой цены, а F/A-18E/F - по причине американского кризиса со Сноуденом. Тем самым 18 декабря 2013 года JAS 39NG Gripen вышел победителем из 12-летнего тендера.

Первые 36 самолётов поставит Швеция. Остальные будут производиться в Бразилии по лицензии. Однако, учитывая сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию в Бразилии, возникшую вследствие импичмента президенту страны Д. Русефф в 2016 г., связанного, в том числе, со злоупотреблениями в сфере выделения бюджетных средств на оборону, будущее данного контракта стало выглядеть неопределённым.

Участие JAS 39 в индийском тендере MMRCA 
Индийский тендер MMRCA для ВВС Индии /когда?/

Болгария 
26 апреля 2017 года Минобороны Болгарии объявило Saab JAS 39 C/D Gripen победителем в тендере на поставку истребителей, исходя из ценовых соображений. Стоимость новых самолётов оказалась ниже конкурентов: F-16A/B Block 15 и Typhoon, к тому же б/у. Общая стоимость составила 1 млрд левов (510 млн евро) за 8 единиц против 1,5 млрд левов за то же количество Ф-16 или Тайфунов.

Однако контракт не был выполнен. В июле 2019 года болгарским парламентом был одобрен договор на покупку F-16, но президент Болгарии наложил на этот договор вето.

Тактико-технические характеристики JAS 39 Gripen C (D)

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 (2) человека
 Длина: 14,1 (14,8) м
 Размах крыла: 8,4 м
 Высота: 4,5 м
 Площадь крыла: 30 м²
 Масса пустого: 6800 (7100) кг
 Нормальная взлётная масса: 8500 кг
 Максимальная взлётная масса: 14 000 кг
 Масса полезной нагрузки: 5300 кг
 Масса топлива во внутренних баках: 2000 кг
 Масса топлива в ПТБ:
 Двигатель: Вольво Аэро RM12
 сухая масса двигателя: н/д
 максимальная тяга: 1×5100 кгс
 тяга на форсаже: 1×8160 кгс

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость на большой высоте: ~ 2200 км/ч (M=2,0)
 Боевой радиус: 800 км
 Практический потолок: 15 240 м
 Скороподъёмность: 255 м/с
 Нагрузка на крыло: 283 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,97
 Максимальная эксплуатационная перегрузка: −3/+9 g

Вооружение 
 Пушечное: 1 × 27-мм Mauser BK27 (боезапас — 120 снарядов)
 Ракеты:
 «воздух—воздух»:
 6 × Rb.74 (AIM-9) или Rb 98 (IRIS-T)
 4 × Rb.99 (AIM-120) или MICA
 4 × Rb.71 (Skyflash) или Meteor
 «воздух—поверхность»:
 4 × Rb.75
 2 × KEPD-350
 2 × Rbs.15F (противокорабельная ракета)
 Бомбы:
 4 × GBU-12 Paveway II
 2 × Bombkapsel 90 (кассетная бомба)
 8 × Mark 82

В авиасимуляторах 
JAS 39 присутствует в игре Jane’s Fighters Anthology, Over G Fighters и Ace Combat X: Skies of Deception.
Tom Clancy’s HAWX & HAWX2

Аналоги 

 General Dynamics F-16 Fighting Falcon
 F/A-18 Hornet
 МиГ-35
 Dassault Rafale
 Eurofighter Typhoon
 Mitsubishi F-2
 AIDC F-CK-1
 Chengdu J-10
 Chengdu JF-17 Thunder
 HAL Tejas

Примечания

Литература 
 В. Кузьмин. Шведский тактический истребитель «Грипен» // «Зарубежное военное обозрение», № 3, 1987. стр.40—42

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20100323230646/http://www.saabgroup.com/static/split.htm
 http://www.airwar.ru/enc/fighter/jas39.html

Реактивные истребители
Самолёты Швеции
Самолёты Saab
Однодвигательные реактивные самолёты
Утка (аэродинамическая схема)